Tippeligaen 1998 var Norges högsta division i fotboll för herrar säsongen 1998 och löpte från 13 april till 25 oktober 1998. Serien spelades i 26 omgångar.

Moss och Vålerenga flyttades upp från 1. divisjon til denna säsong. Haugesund og Sogndal flyttades ner vid säsongsavslutningen, Kongsvinger tvingades kvalspela för att få stanna kvar. De behöll platsen i Tippeligaen efter att ha besegrat Kjelsås med sammanlagt 7 – 2.

Tabell

Kval
28 oktober 1998: Kongsvinger - Kjelsås 2–2
31 oktober 1998: Kjelsås - Kongsvinger 0–5 (sammanlagt 2–7)

Skytteligan
Sigurd Rushfeldt, Rosenborg, 27 mål
Rune Lange, Tromsø, 20 mål
Petter Belsvik, Stabæk, 19 mål
Jostein Flo, Strømsgodset, 19 mål
Andreas Lund, Molde, 16 mål
Ríkharður Daðason, Viking, 15 mål
Jahn Ivar «Mini» Jakobsen, Rosenborg, 14 mål

Referenser

1998 i Norge
Fotbollssäsongen 1998
1998